Kalamaki Beach är en strand i Grekland.   Den ligger i prefekturen Messenien och regionen Peloponnesos, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Aten.

Källor 

Stränder i Peloponnesos (region)